Barjansky steht für:

 Alexandre Barjansky (1883–1946), russischer Cellist
 Barjansky (Cello), ein Stradivari-Cello, benannt nach Alexandre Barjansky